2005 Голяма награда на Китай е 2-рото за Голямата награда на Китай и деветнадесети кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 16 октомври 2005 година на пистата Шанхай в Шанхай, Китай.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Китай